

Вудсайд — місто, штат Каліфорнія
 Вудсайд — місто, штат Делавер
 Вудсайд — переписна місцевість, штат Пенсільванія